korek – zamknięcie naczynia
 korek szlifowy
 korek drogowy
 korek (surowiec) – pozyskiwany z dębu korkowego
 korek (tkanka)
 korek (but piłkarski)
 korek (bezpiecznik elektryczny) – zabezpieczenie elektryczne
 Integralna część wsi w Polsce

 Korek – część wsi Beznatka w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia